Le tournoi de tennis d'Aix-en-Provence est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1961 se dispute du 10 au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Elizabeth Starkie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith et Lesley Turner.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis d'Aix-en-Provence

Navigation 

dames 1961
Aix-en-Provence